В списке перечислены фьорды Норвегии вдоль побережья Скандинавского полуострова от границы с Россией до границы со Швецией. Фьорды Шпицбергена перечислены по часовой стрелке.

Побережье Скандинавского полуострова

Побережье Шпицбергена 
 Вийде-фьорд
 Ван-Мийен-фьорд
 Вууд-фьорд

См. также 

 География Норвегии

Примечания

Ссылки 
 

 
Фьорды
Списки заливов